Bartolomé Mitre - político argentino
 Mitre (departamento) - departamento da Argentina
 Mitre Sports International - empresa do Reino Unido